Hitman 2: Silent Assassin
 Hitman 2 (gra komputerowa 2018)